Линда Тарде има више значења:

 Линда Тарде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Тарде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику